Eucephalus est un terme qui peut désigner :
Eucephalus Fitzinger, 1843, synonyme du genre de serpents Tetracheilostoma Jan, 1861 ;
Eucephalus Laporte 1834, un genre de coléoptères ;
Eucephalus Berthoumieu 1904, un genre d'hyménoptères ;
Eucephalus un genre de plantes de la famille des Asteraceae.

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Atractaspidinae